Schadow kan avse:

Geografi
 Alt Schadow, ort i kommunen Märkische Heide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg, Tyskland
 Neu Schadow, ort i Tyskland

Personer
 Johann Gottfried Schadow, tysk skulptör.
 Rudolf Schadow, tysk skulptör.
 Friedrich Wilhelm von Schadow, tysk målare.

Lågtyska efternamn